78125 peut faire référence à :
 le nombre 78 125 (noté avec un espace pour séparer les milliers) faisant partie de l'ensemble des entiers naturels ; il est égal, en base 10, à cinq à la puissance sept, noté 57. 
 (78125) Salimbeni, un astéroïde de la ceinture principale.
 le code postal de différents lieux dans le monde :
 , Texas : Mineral.
 , Yvelines : les villes et villages voisins de Rambouillet, dont La Boissière-École, Émancé, Gazeran, Hermeray, Mittainville, Orcemont, Orphin, Poigny-la-Forêt, Raizeux, Saint-Hilarion et Vieille-Église-en-Yvelines.
  : Rymań et certains de ses villages et hameaux voisins ; il est noté « 78-125 » avec un tiret.

Homonymie
Homonymie de nombre